Le nom flamand Hamal ou Hamael provient de la forme romane du toponyme , partie de Rutten (Belgique).

Patronyme

Hamal 
 Guillaume de Hamal, seigneur d'Elderen († 1400)
 Arnould de Hamal, sire de Hamal, de Warfusée, de Seraing et d'Elderen († 1456)
 Jean-Noël Hamal (1709-1778), compositeur liégeois ;
 Joseph Hamal-Nandrin (1859-1958), archéologue belge ;
 Olivier Hamal (1959-), homme politique belge.

Lien externe 
  Haus Hamal

Astronomie 
 Hamal, ou Alpha Arietis, est l'étoile la plus brillante de la constellation du Bélier.

Patronyme flamand